Le terme Route 123 peut désigner plusieurs routes :

 Route 123 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route européenne 123
 Route nationale 123 en France